Charbonneaux steht für:
 Grégoire Charbonneaux, Automodell der Marke Grégoire

Personen:
 Jean Charbonneaux (1895–1969), französischer Klassischer Archäologe
 Nicolas Charbonneaux-Collombet, kanadischer Synchronsprecher
 Philippe Charbonneaux (1917–1998), französischer Designer

Siche auch:
 Charbonneau (Begriffsklärung)